El Delta del Misisipi puede hacer referencia a:
 Delta del río Misisipi, el delta fluvial del río Misisipi,
 Región del Delta del Misisipi, región en el estado estadounidense de Misisipi, unos 480 km al norte del delta fluvial.